César Luis González (1980) – allenatore argentino
César Alberto González (1982) – calciatore argentino
César Alexander González (1990) – calciatore venezuelano
César Eduardo González (1982) – calciatore venezuelano
 César Cuauhtémoc González Barrón (Silver King) – wrestler messicano